Pisidium adamsi är en musselart som beskrevs av William Stimpson 1851. Pisidium adamsi ingår i släktet Pisidium och familjen ärtmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ärtmusslor
adamsi